Die Saison 2007/08 der Isthmian League war die 92. Spielzeit in der Geschichte der Spielklasse.

Isthmian League Premier Division 
In der Premier Division gewann Chelmsford City erstmals die Meisterschaft und stieg gemeinsam mit dem Play-off-Sieger AFC Wimbledon in die Conference South auf. Dem FC Boreham Wood blieb der Abstieg in die Isthmian League Division One erspart, weil Halifax Town aus der Conference National ausgeschlossen wurde und dadurch aus den darüber liegenden Ligen jeweils eine Mannschaft weniger abstieg. East Thurrock United landete wegen eines Abzugs von einem Punkt auf einem der drei Abstiegsplätze und startete ebenso wie der FC Leyton in der Folgesaison in der Nordstaffel der Division One, der dritte Absteiger, Folkestone Invicta, musste in der Südstaffel antreten.

Tabelle

 ||Meister und Aufsteiger in die Conference South
 || Play-off-Teilnehmer
 || Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Conference South
 || rowspan="2" |Play-off-Teilnehmer

|| rowspan="3" |Abstieg in die Isthmian League Division One North bzw. South

|}

1East Thurrock United wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Division One North 
Neben dem FC Dartford gelang über die Play-off-Runde auch dem FC Canvey Island der Aufstieg in die Premier Division. Der FC Ilford entging dem Abstieg durch den Rückzug des Klubs Edgware Town, der zur folgenden Saison über keine Spielstätte mehr verfügte. Daneben musste auch der Tabellenletzten Wivenhoe Town die Isthmian League verlassen.

Tabelle

 ||Meister und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
 || rowspan="3" |Play-off-Teilnehmer

 || Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division

 || Rückzug vom Spielbetrieb

 || Abstieg in die Eastern Counties League
|}
2Dem FC Redbridge wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.
3Dem FC Tilbury wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Division One South 
Aus der Südstaffel stieg neben Dover Athletic, trainiert vom langjährigen Profispieler Andy Hessenthaler, auch Tooting & Mitcham United auf. Absteigen mussten Horsham YMCA (Aufsteiger von 2006) und der FC Molesey, der seit 1977 ununterbrochen Mitglied der Isthmian League gewesen war.

Tabelle

||Meister und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
||Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
|| rowspan="3" |Play-off-Teilnehmer

|| Abstieg in die Sussex County League
 || Abstieg in die Combined Counties League
|}
4Burgess Hill Town wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers acht Punkte abgezogen.

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Cup 
Der Isthmian League Cup, der ligainterne Pokalwettbewerb an dem alle 66 Mannschaften teilnahmen, wurde zum 34. Mal ausgetragen. Im Finale setzte sich im Princes Park von Dartford der FC Ramsgate nach einer torlosen Partie mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den AFC Sudbury durch und gewann damit den Wettbewerb zum ersten Mal.

Abschneiden in landesweiten Pokalwettbewerben

FA Cup 
Alle 66 Mannschaften der Isthmian League nahmen am FA Cup 2007/08 teil, die 44 Teams der Division One starteten in der Vorqualifikationsrunde, die Mannschaften der Premier Division eine Runde später in der ersten Qualifikationsrunde. Insgesamt vier Mannschaften überstanden die vierte Qualifikationsrunde und erreichten damit die erste Hauptrunde, darunter mit dem FC Ware ein Klub aus der Nord-Division, der damit als Mannschaft der achten Ligastufe einer von drei klassenniedrigsten Hauptrundenteilnehmern war. Ware scheiterte in der ersten Hauptrunde am Fünftligisten Kidderminster Harriers mit 0:2, ebenso unterlag Billericay Town dem Drittligisten Swansea City mit 1:2.

Der FC Horsham überstand durch einen 4:1-Sieg gegen den Sechstligisten Maidenhead United die erste Runde, Staines Town spielte zwei Mal gegen den Viertligisten Stockport County 1:1 und setzte sich im zweiten Spiel mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. In der zweiten Hauptrunde kam dann für beide verbliebenen Klubs der Isthmian League das Aus, Staines Town unterlag dem Viertligaklub Peterborough United mit 0:5, Horsham zwang Swansea City mit einem 1:1 in ein Wiederholungsspiel, musste sich dort dann aber mit 2:6 geschlagen geben.

FA Trophy 
Bei der FA Trophy 2007/08 starteten ebenfalls alle 66 Ligateilnehmer, mit dem FC Wealdstone, den Tonbridge Angels, Carshalton Athletic und dem AFC Wimbledon erreichten vier Klubs der Premier Division und mit Canvey Island ein Klub der Nord-Staffel die erste Hauptrunde. Erfolgreichster Teilnehmer wurde Wimbledon, das sich erst in der 3. Hauptrunde (Achtelfinale) dem Fünftligisten Torquay United mit 0:2 geschlagen geben musste.

Literatur

Weblinks 
 isthmianarchive.co.uk: Saisoninformation im „The Isthmian Archive“ 
 tonykempster.co.uk: Results, Tables, Attendances, Maps & Mileages 2007/08

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08